Jean-Jacques de Fleyres (vers 1590 - vers 1652), évêque de Saint-Pons-de-Thomières de 1633 à 1652 ;
 Pierre de Fleyres (vers 1550 - 1633), évêque de Saint-Pons-de-Thomières de 1587 à 1633.

Noms dérivés 
 Château de Fleyres à Bretx en Haute-Garonne.